Cementerio Central puede referirse a:
 Cementerio Central de Bogotá
 Cementerio Central de Montevideo
 Cementerio Central de Valledupar
 Cementerio Central de Viena